Les 101 Dalmatiens est un roman de Dodie Smith qui a inspiré :
 Les 101 Dalmatiens, un film d'animation américain des studios Disney sorti en 1961 et tiré du roman.
 Les 101 Dalmatiens, un film américain de Stephen Herek sorti en 1996.
 Les 101 Dalmatiens, la série est une série télévisée américaine des studios Disney (1997-98).
 Les 101 Dalmatiens 2 : Sur la trace des héros, un film d'animation américain des studios Disney sorti en 2003.
 Les 101 Dalmatiens : Escape From DeVil Manor, un jeu vidéo sorti en 1997.

Voir aussi 
 102 Dalmatiens est un film américain de Kevin Lima sorti en 2001, faisant suite à celui de 1996.
 Les 102 Dalmatiens à la rescousse ! est un jeu vidéo sorti en 2001.
 Les 102 Dalmatiens : Les Chiots disparus est un jeu vidéo sorti en 2004.
 101, rue des Dalmatiens, série télé

Univers des 101 Dalmatiens